

Étymologie et répartition 
Gagnon est un nom de famille peu fréquent en France, où il est surtout attesté depuis longtemps dans l’Orléanais et la Beauce (département du Loiret) avec une extension dans le centre de la France, notamment dans l’Allier et en Saône-et-Loire. C'est le nom de naissance de la mère de Stendhal, Henriette Gagnon, devenue Henriette Beyle après s'être mariée. Elle est la fille du Docteur Henri Gagnon, médecin établi à Grenoble.

En revanche, il est très répandu au Québec. Les trois frères et leur cousin Gagnon sont arrivés à Québec en 1640 en provenance du Perche en France (pays contigu à la Beauce).

Son étymologie est incertaine, peut-être surnom d’une personne hargneuse d’après l’ancien nom du dogue en français, ou encore une forme du français central correspondant à l’anthroponyme picard, champenois et wallon Wagnon, d’origine germanique, ou enfin un dérivé du nom de famille Gain très bien attesté.

La prononciation populaire québécoise est [gɑːɲɔ̃], comme dans certains dialectes français.

Personnalités 

  ;
  ;
 André-Philippe Gagnon (1962–), comédien et imitateur ;
 Aurore Gagnon (1909–1920), dite l'enfant martyre ;
 Benoît Gagnon (19?–), animateur de télévision et un animateur de radio ;
 Camille Gagnon (1893–1983), magistrat, historien et folkloriste français ;
 Cécile Gagnon (1936–), auteure et illustratrice de contes pour enfants ;
  ;
 Christiane Gagnon (1948–), femme politique ;
 Clarence Gagnon (1881–1942), peintre et graveur ;
  ;
 Claudette Gagnon Dionne (1937–), travailleuse sociale ;
 Daniel "Dan" Gagnon (1983–), humoriste ;
 Daniel Gagnon (1946–), romancier, nouvelliste, essayiste, peintre et portraitiste ;
 Denise Gagnon (19?–), actrice québécoise ;
  ;
 Édouard Gagnon (1918–2007), homme d'Église (sulpicien, évêque, cardinal) et professeur ;
  ;
 Ernest Gagnon (1834–1915), organiste, folkloriste, écrivain, historien de la musique, haut fonctionnaire ;
 Ernest Gagnon (1905–1978), écrivain, prêtre et professeur québécois ;
 Ferdinand Gagnon (1849–1886), journaliste américain d'origine canadienne-française ;
 Francesca Gagnon (1957–), chanteuse québécoise ;
 François-Marc Gagnon (1935–2019), critique d'art, écrivain et professeur ;
 Gaston Gagnon (1952–), guitariste et compositeur québécois ;
 Gustave Gagnon (1842–1930), organiste, professeur, compositeur (frère d'Ernest, ci-dessus) ;
  ;
 Hervé Gagnon (1963–), historien et romancier québécois ;
 Hubert Gagnon (1947–2020), acteur et doubleur ;
 J. Léo Gagnon (1907–1983), acteur ;
 Jean Gagnon (1941–2016), prélat de l'Église catholique ;
Jean-Claude Gagnon (1942–2007), professeur et didacticien du français ;
 Jean-Emery Gagnon (19?–), acteur et scénariste ;
 Jean-Louis Gagnon (1913–2004), journaliste ;
 Jonathan Gagnon (1980–), joueur de hockey sur glace ;
 Lee Gagnon (1934–), saxophoniste ténor et alto, flûtiste, arrangeur, compositeur ;
 Louise Gagnon (19?–), actrice ;
 Luc Gagnon (1968–), journaliste et militant catholique de droite ;
 Lysiane Gagnon (1941–), journaliste ;
 Madeleine Gagnon (1938–), femme de lettres ;
 Marc Gagnon (1975–), patineur de vitesse courte piste ;
 Marc-Antoine Gagnon (1991–), skieur acrobatique ;
  ;
 Marie-Michèle Gagnon (1989–), skieuse alpine ;
 Marthe Gagnon-Thibaudeau (1929–1999), femme de lettres ;
 Maurice Gagnon (1904–1956), critique d'art, historien de l'art et professeur d'histoire de l'art ;
 Maurice Gagnon (1912–1999), écrivain canadien francophone ;
 Monique Gagnon-Tremblay (1940–), femme politique ;
 Narcisse Gagnon (1838–1903), homme politique ;
 Onésime Gagnon (1888–1961), ministre des mines et lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Philippe Gagnon (1909–2001), homme politique fédéral du Québec ;
 Pierce Gagnon (2005–), acteur américain ;
 Pierre Gagnon (1887–1973), député québécois ;
 Pierre-Luc Gagnon (1980–), skateboarder ;
  ;
 Renée Gagnon (1978–), poète et artiste multidisciplinaire québécoise  ;
 Richard Joseph Gagnon (1948–), archevêque catholique canadien ;
 Robert Gagnon (1954–), écrivain ;
  ;
 Sofiane Gagnon (1999–), skieuse acrobatique canadienne ;
 Stéphane Gagnon (1969–), acteur ;
 Sylvain Gagnon (1970–), patineur de vitesse courte piste ;

personnage de fiction
 Bruno Gagnon, personnage de la série télévisée québécoise, Caméra Café.

Toponyme 

 Gagnon, ville canadienne de la province de Québec, qui doit son nom à Onésime Gagnon ;
 Lac Gagnon, un plan d'eau de la municipalité de Duhamel (Québec), dans Papineau (municipalité régionale de comté), dans la région administrative des Laurentides.
 L'Appartement du docteur Gagnon qui appartenait à Henri Gagnon (1728-1813), grand-père de l'écrivain Stendhal est un musée de la ville de Grenoble (France).

Variantes 
Les descendants des Gagnon et Garnier du Perche qui ont émigré en Amérique au  portent aujourd'hui les noms de , ,  et .

Hydronyme 

 Rivière Gagnon, un affluent du "chenal d'en Haut" lequel relie le lac Saint-Paul (qui se déverse dans le fleuve Saint-Laurent via la rivière Godefroy), coulant dans la ville de Bécancour, dans la MRC de Bécancour, au Centre-du-Québec ;
 Rivière à Gagnon, un affluent de la Grande Rivière (Percé), coulant dans le territoire non organisé de Mont-Alexandre, ainsi que dans les villes de Percé et de Grande-Rivière (Québec), dans la MRC Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec ;
 Rivière des Gagnon, un affluent de la Rivière Saint-Roch, coulant dans Sainte-Perpétue (L'Islet) et de Saint-Pamphile, dans L'Islet (municipalité régionale de comté), dans Chaudière-Appalaches.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants au Québec, par fréquence

Références 

Patronyme canadien
Patronyme québécois
Patronyme français